Obhájcem titulu byl Australan Luke Saville, který již nemohl pro svůj věk startovat v juniorské kategorii.

Vítězem se stal třetí nasazený Australan Nick Kyrgios, který po deblových triumfech na Roland Garros a ve Wimbledonu, získal premiérový grandslamový titul ve dvouhře. Ve finále zdolal krajana startujícího na divokou kartu Thanasise Kokkinakise po dvousetovém průběhu 7–6(7–4) a 6–3. Kokkinakis odehrál v prvním lednovém týdnu jako náhradník několik exhibičních utkání na Hopmanově poháru 2013.

Nasazení hráčů 
  Nikola Milojević (čtvrtfinále)
  Gianluigi Quinzi (čtvrtfinále)
  Nick Kyrgios (vítěz)
  Laslo Djere (1. kolo)
  Elias Ymer (1. kolo)
  Hyeon Chung (3. kolo)
  Wayne Montgomery (čtvrtfinále)
  Filippo Baldi (semifinále)
  Christian Garin (3. kolo)
  Maximilian Marterer (2. kolo)
  Borna Ćorić (semifinále)
  Thai-Son Kwiatkowski (1. kolo)
  Mackenzie McDonald (2. kolo)
  Jošihito Nišioka (3. kolo)
  Seong Chan Hong (1. kolo)
  Hugo Di Feo ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorů na Australian Open 2013 

Australian Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013